Pho Thong (în ) este un district (Amphoe) din provincia Ang Thong, Thailanda, cu o populație de 53.135 de locuitori și o suprafață de 219,4 km².

Componență 
Districtul este subdivizat în 15 subdistricte (tambon). There are two townships (thesaban tambon) - Pho Thong coverings parts of the tambon Ang Kaeo, Inthapramun and Bang Phlap, and Ram Masak coverings parts of the tambon Ram Masak.

Amphoe în provincia Ang Thong